Sloveense volleybalploeg (mannen)
 Sloveense volleybalploeg (vrouwen)